Кемер — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кемер — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Кемер (быв. Социализм) — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Кемер — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Кемер (быв. Кирпичное) — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Кемер — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Кемер — поселение эпохи палеолита. Расположен в 25 км к северо-востоку от г. Каратау Жамбылской области.

Турция 
 Кемер — город и курорт, центр одноименного района провинции Анталья.
 Кемер — город и центр одноименного района провинции Бурдур.
 Кемер (Бига) — деревня в районе Бига.

См. также 
 Кемерово